Sunrise – studio anime
 Sunrise – przeglądarka internetowa
 Sunrise – polski zespół muzyczny wykonujący metalcore
 Sunrise Festival – festiwal muzyki elektronicznej
 Sunrise – singel Milk Inc. z albumu Forever
 Sunrise – album Sama Feldta
 Sunrise – album studyjny zespołu Day6

Miejscowości w USA:
 Sunrise – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Kenai Peninsula
 Sunrise – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
Gminy w USA:
 Sunrise (ang. Sunrise Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Chisago